Виталий Федорив:
 Федорив, Виталий Васильевич (род. 1977) — украинский государственный служащий.
 Федорив, Виталий Николаевич (род. 1987) — украинский футболист.